Quadrado Mágico é uma tabela quadrada, com números, em que a soma de cada coluna, de cada linha e das duas diagonais são iguais.

Veja o exemplo:

Sua origem não é conhecida, mas há registros de sua existência em épocas anteriores à nossa era na China e na Índia. O quadrado de 9 casas (3 x 3) é encontrado pela primeira vez num manuscrito árabe, no fim do Século VIII, e atribuído a Apolônio de Tiana (I Século) por Marcellin Berthelot.

Na Idade Média os quadrados mágicos se tornaram muito populares pelo seu uso em Pantáculos e Talismãs, onde eram associados a Planetas que atribuíam a eles o poder de atrair proteção astral para seus detentores.

Classificações 
Existem certos modelos de quadrados mágicos que recebem  uma classificação especial devido a suas singularidades.
São eles:
Imperfeito ou Defeituoso
O que não obedece a todas as regras de um quadrado mágico.
Por exemplo, um quadrado mágico onde a soma das linhas e colunas são iguais, mas a das diagonais não;

Hipermágico
O que tem certas propriedades adicionais, além de obedecer às regras básicas.
Por exemplo, um quadrado mágico onde, trocando-se duas colunas de lugar, forma-se um outro quadrado mágico; e

Diabólico
É um quadrado hipermágico com muitas propriedades ou com propriedades muito complexas.
O nome diabólico tem sua provável origem na dificuldade em se formá-lo.

Essa complexidade já não existe, uma vez que qualquer Quadrado Mágico de qualquer ordem é facilmente construído a partir de regras pré estabelecidas

Os quadrados de ordem par não múltipla de 4 (ex: 6x6 10x10 14x14 18x18 etc) são os que requerem uma maior atenção para sua construção. Entretanto, existe um roteiro que torna essa construção tão fácil como a de qualquer outro tipo de Quadrado Mágico.

O exemplo a seguir refere-se ao Quadrado Mágico 10x10 cuja soma de qualquer linha coluna ou diagonal é 505. 

Esse outro exemplo refere-se ao Quadrado Mágico 30x30 cuja soma de qualquer linha coluna ou diagonal é 13515.

Dica 
Dicas para solucionar o quadrado mágico 3x3:

 O total que se quer obter em todos os sentidos deverá ser dividido por 3. O que resultará no número a ser colocado no centro do quadrado.
 Os números a serem colocados nos cantos deverão ser pares se o centro for ímpar, ou vice e versa.
 O último número a ser colocado deverá ser o centro mais 4.

Essas regras só valem se os números forem múltiplos de 3. Ex: 15, 18, 21, 24, 27, 30 etc.

Quadrado de Dürer
O chamado “Quadrado de Dürer” é um Quadrado Mágico representado no canto superior direito da gravura Melancolia, obra do pintor e ilustrador alemão Albrecht Dürer, que também teve interesse em matemática, geometria, geografia e arquitetura.
Aqui se apresenta a disposição dos números no quadrado:

Trata-se de um quadrado mágico 4 x 4 com os números de 1 a 16, o qual apresenta as seguintes particularidades
Na linha inferior, nas duas casas centrais, estão lado a lado os números 15 e 14 formando 1514, data da confecção da obra.
Nessa mesma linha, nos quadrados extremos, estão os números 4 (a 4ª letra é D) e 1 (a 1ª letra é A), de “Dürer, Albrecht”.
A soma dos números de qualquer das linhas é sempre 34
A soma dos números de qualquer das duas diagonais do quadro é também 34
A soma dos 4 números que ficam nos cantos do quadrado é 34
A soma dos 4 números das 4 casas centrais é 34
A soma dos 2 números centrais da linha do alto com os 2 centrais da linha de baixo é 34
A soma dos 2 números centrais da coluna direita com os 2 centrais da coluna esquerda é 34
A soma dos números dos dois quadrados contíguos à casa extrema esquerda em cima com aqueles dos dois contíguos à casa extrema direita em baixo é 34
A soma dos números dos dois quadrados contíguos à casa extrema direita em cima com aqueles dos dois contíguos à casa extrema esquerda em baixo é 34. (ver abaixo estas 2 últimas somas)
Em negrito 3 + 5 + 12 + 14 = 34; em itálico 2 + 8 + 9 + 15 = 34

Curiosidade:O quadrado de Dürer foi usado no livro de Dan Brown o símbolo perdido
A Editora 34 traz em seus livros o quadrado de Dürer.

Na Astrologia

Eis a relação entre as casas e os planetas:
Quadrado de 3, compreendendo 9 casas: Saturno;

Quadrado de 4, compreendendo 16 casas: Júpiter;
Quadrado de 5, compreendendo 25 casas: Marte;
Quadrado de 6, compreendendo 36 casas: Sol
Quadrado de 7, compreendendo 49 casas: Vênus;
Quadrado de 8, compreendendo 64 casas: Mercúrio;
Quadrado de 9, compreendendo 81 casas: Lua;
 Quadrado de 10, compreendendo 100 casas: Terra

Terra = 505 

BAYARD, Jean-Pierre. Os Talismãs: Psicologia e poderes dos símbolos de proteção. São Paulo: Editora Pensamento, 1985 (ISBN 85-315-0647-6).
BOUCHER. Jules. A Simbólica Maçônica: Segundo as Regras da Simbólica Tradicional. 11.ª Edição - São Paulo: Editora Pensamento. 2006. (ISBN 85-315-0625-5).

Ver também
Hipercubo mágico

Ligações externas 
 
 
 

Quadrado mágico